Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alan Lightman (1948-), écrivain et physicien américain ;
 Toby Lightman (1978-), chanteuse américaine.
 Lightman, pseudonyme de Sébastien Pissavy, fondateur et ancien PDG de Jeuxvideo.com.